Inagaki est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

 Inagaki Manjirō (1861-1908), diplomate et théoricien politique japonais ;
 Etsu Inagaki Sugimoto (1873-1950), autobiographe et romancière japonaise ;
 Taruho Inagaki (1900-1977), écrivain japonais ;
 Hiroshi Inagaki (1905-1980), réalisateur et scénariste japonais ;
 Sumie Inagaki (1966-), coureuse japonaise d'ultramarathon ;
 Hiroyuki Inagaki (1970-), joueur de football japonais ;
 Seiji Inagaki (1973-), athlète japonais, spécialiste du 400 mètres haies ;
 Riichirō Inagaki (1976-), mangaka japonais ;
 Keita Inagaki (1990-), joueur japonais de rugby à XV ;
 Shō Inagaki (1991-), joueur de football japonais ;

Astronomie 
 (5824) Inagaki, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Voir aussi 
 Cybaeus inagakii, espèce d'araignées de la famille des Cybaeidae, nommée en l'honneur de Masashi Inagaki
 Falcileptoneta inagakii, espèce d'araignées de la famille des Leptonetidae